Застава М70:
 Zastava М70 — югославский и сербский автомат.
 Zastava M70 — югославский и сербский компактный пистолет.